Adler — германская компания, начинавшая с производства велосипедов и пишущих машинок, впоследствии производившая легковые автомобили и мотоциклы. Компания существовала с 1880 по 1957 год.

История 

Компания Adler была основана в 1880 году, на ранних этапах своего развития она выпускала
велосипеды и пишущие машинки, позднее она начала производить мотоциклы и легковые автомобили.

До Первой мировой войны компания использовала 2- и 4-цилиндровые двигатели De Dion, рабочий объём которых варьировался от 1032 до 9081 см³. Начиная с 1902 года, когда техническим директором стал Эдмунд Румплер (), фирма также использовала и двигатели собственного производства. Эти машины, под управлением Эрвина и Отто Клэйеров (сыновей основателя фирмы Генриха Клэйера) и Альфреда Тевеса участвовали во множестве автомобильных соревнований. В 1920-х годах Карл Ирион (Karl Irion) участвовал в гонках на автомобилях Adler; тогда популярными двигателями были — 4-цилиндровые объёмом 2298 см³, 1550 см³, 4700 см³ и 6-цилиндровый объёмом 2580 см³. Многие стандартные модели, построенные в период с 1927 по 1934 год, имели кузова от Gropius и Neuss. На них ставились 6-цилиндровые моторы объёмом 2916 см³ и 8-цилиндровые объёмом 3887 см³. Standard стал первым европейским автомобилем с гидравлическими тормозами, начиная с 1926 года он оснащался системой ATE-Lockheed. С 1927 по 1929 год Клеренора Штиннес () объехала мир на автомобиле Adler Standard 6.

В декабре 1930 года главным инженером Adler становится Йозеф Ганц (), по совместительству являвшийся также главным редактором журнала Motor-Kritik. В первые месяцы 1931 года он создаёт прототип автомобиля с трубчатым шасси, центрально расположенным двигателем и независимой подвеской, который получает название Maikäfer (нем. Майский жук). После смены руководства Adler, новым директором становится Ханс-Густав Рёр () и компания сосредотачивается на разработке переднего привода.

В 1930-х годах компания представила переднеприводные модели Trumpf и Trumpf-Junior с 4-цилиндровыми моторами объёмом от 995 до 1645 см³. Эти автомобили участвовали во многих гонках, в том числе в Ле-Мане. Машины с двигателями Favorit (1943 см³), 6-цилиндровым Diplomat (2916 см³, 65 л/с, 48 кВт, при 3800 об/мин), 4-цилиндровым (1910 см³), 6-цилиндровым (2494 см³) и кузовами от Ambi-Budd и Karmann были заднеприводными. Последней новой моделью автомобиля стал Adler с 6-цилиндром двигателем объёмом 2,5 л, мощностью 58 л/с (43 кВт) 1937 года. Благодаря «обтекаемому» кузову, разработанному Паулем Яраем (), автомобиль мог разгоняться до 125 км/ч.

После Второй мировой войны завод оказался разрушен и о производстве легковых автомобилей пришлось забыть. Производство мотоциклов (в частности, модели MB 250S) возобновилось в 1949 году и продолжалось последующие восемь лет. В рамках репараций союзникам новые мотоциклы продавались в Великобритании фирмой BSA, а затем Ariel под названиями Arrow и Leader. Adler возвращается к истокам и сосредотачивается на выпуске офисной продукции. В 1957 году компания сливается с Trumpf-Adler и входит в состав Grundig, а позднее Olivetti и прекращает своё независимое существования.

На красном кабриолете Adler Trumpf ездят Трус, Балбес и Бывалый в кинокомедии «Кавказская пленница». На Adler 2 Liter ездит Михаил (Борис Щербаков), главный герой фильма «Десять лет без права переписки».
Пишущая машинка «Адлер» упоминается в произведении И. Ильфа И Е. Петрова «Золотой теленок»
На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой
не хватало буквы «е», и её пришлось заменять буквой «э».

Модельный ряд

Автомобили

Галерея

Автомобили

Мотоциклы

Примечания

Ссылки 
 Adler-Motor-Veteranen-Club (club for owners of Adler cars & motorcycles, website in German)
 for Adler motorcycle enthusiasts in Australia
 Website for Adler motorcycle enthusiasts in the UK
 Музей автомобилей — Adler

Автомобилестроительные компании Германии
Производители мотоциклов
Исчезнувшие компании Германии
Галлус (Франкфурт-на-Майне)